Název Zavadilka má více sídel:

 Beroun-Zavadilka, část města Beroun v okrese Beroun
 Zavadilka (Budětsko), část obce Budětsko v okrese Prostějov
 Zavadilka (České Budějovice), čtvrť města České Budějovice
 Zavadilka (Jizbice), část obce Jizbice v okrese Nymburk
 Zavadilka (Moravany), rekreační oblast u obce Moravany, okres Hodonín, pohoří Chřiby
 Zavadilka (Pavlov), katastrální území obce Pavlov v okrese Šumperk
 Zavadilka (Plzeň), část města v plzeňském obvodu Plzeň 1
 Zavadilka (Litomyšl) – část města Litomyšl v okrese Svitavy
 Zavadilka (Stračovská Lhota), osada spadající pod Stračovskou Lhotu